Aquesta llista de les ciutats més grans d'Itàlia inclou tots els municipis (comuni; en singular: comune) italians de més de 50.000 habitants. Les xifres s'han extret dels censos de 1981, 1991 i 2001 de l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), amb una estimació oficial per a l'any 2010. En negreta es ressalten les ciutats més grans de cada regió.

Referències 

Mes Grans D'Italia